Mickwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ferdinand Mickwitz (1811–1880), deutschbaltischer Pädagoge, Dichter und Zensor
 Christoph Mickwitz (1850–1924), deutschbaltischer Dichter und Journalist
 Gerhard von Mickwitz (1929–2020), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer
 Gunnar Mickwitz (1906–1940), finnischer Wirtschafts- und Sozialhistoriker